Libère, ou Libere (sans accent) ou Liberius en latin, est un nom propre qui peut désigner :

 Libère († 366) ou Liberius en latin, évêque de Rome (36 pape) de 352 à sa mort, premier pape à désigner Rome comme le siège apostolique ;
 Libère († vers 200) ou Liberius en latin, évêque de Ravenne en Émilie-Romagne ; saint des Églises orthodoxes célébré le 30 décembre ;

 Libere, l'album de Deborah Iurato.

Notes et références